

Sigle 
 Padvindstersvereniging van de Nederlandse Antillen  – organizzazione del guidismo delle Antille Olandesi
 Partido Nueva Alianza  – partito politico messicano
 Peptide Nucleic Acid  – acido nucleico
 Prefectura Naval Argentina  – forza di polizia navale argentina
 Parco Nazionale d'Abruzzo  – parco abruzzese
 Pielonefrite Acuta  – infezione acuta di pelvi renale e rene
 Procura nazionale antimafia  – ufficio giudiziario italiano a competenza nazionale in materia di criminalità organizzata
 Personal Navigation Assistant – (Navigatore, dispositivo di navigazione)
 Piano Nazionale Anticorruzione
 Piano Nazionale di Assegnazione (riferito alla Quota emissioni gas serra)
 Preferenza non assegnata (una delle causali di scheda elettorale contestata durante lo scrutinio)

Codici 
 PNA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Noain di Pamplona (Spagna)
 pna – codice ISO 639-3 della lingua punan bah-biau

Meteorologia 
 PNA – Pacific/North America, fenomeno meteorologico di oscillazione

Scienza e ingegneria 
 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (Idrocarburi polinucleari aromatici), più comunemente chiamati Polycyclic aromatic hydrocarbons (Idrocarburi policiclici aromatici).